Пит:
 Пит — единичное углубление на информационном рельефе компакт-диска

Персоналии 
 Пит, Аманда (род. 1972) — американская актриса кино и телевидения.
  (1915—2002) — американский иллюстратор, мультипликатор и детский писатель, лауреат приза Уинзора Маккея премии «Энни» за вклад в анимацию (1981).
  (1947—1997) — британская бегунья, чемпионка Великобритании в беге на 100 и 220 ярдов (1968).
  (род. 1945) — британский экономист и медиаменеджер, попечитель вещательной компании «Би-би-си» от Шотландии (2005—2011), член Эдинбургского королевского общества (с 2005).
  (род. 1954) — британский экономист и журналист, лауреат Премии Джеральда Лоэба за комментарий (2012).
  (1947—2012) — британский документалист и оператор, лауреат Шотландской премии BAFTA за выдающийся вклад (2011).
  (род. 1980) — ирландская регбистка и игрок в гэльский футбол, чемпионка Ирландии по гэльскому футболу в составе команды графства Дублин (2010).
  (род. 1966) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Детройт Лайонс».
  (ур. Смолл; 1883—1953) — ирландская, канадская и американская писательница и педагог.
  (род. 1982) — британский футболист, игрок Шотландской премьер-лиги в составе клуба «Абердин».
  (1947—2015) — британский писатель, обладатель Медали Карнеги (2005).
  (род. 1947) — новозеландский писатель-натуралист, лауреат Новозеландской книжной премии в категории «Окружающая среда» (1996).
  (род. 1940) — британский географ, редактор журналов Antipodes (1970—1978, 1978—1985) и Economic Geography (1992—1998).
  (род. 1921) — американский военный моряк, командующий 1-м флотом (1970—1972).
  (род. 1979) — британский велогонщик, обладатель Кубка мира (2002, 2004, 2006) и чемпион мира (2009) по маунтинбайку в скоростном спуске, член Зала славы маунтинбайка (с 2018).
  (род. 1980) — канадский хоккеист, игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз».
  (род. 1964) — игрок в американский футбол, победитель Мирового боула в составе клуба «Франкфурт Гэлакси» (1995).
  (род. 1954) — американский джазовый пианист и органист.
  (1892—1979) — британский крикетчик и политик, член Палаты общин (1931—1945).
  (род. 1993) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Орлеан Сэйнтс».
 Робинсон-Пит, Холли (род. 1964) — американская актриса, певица и телеведущая.
 Пит — мультипликационный персонаж, созданный в 1925 году Уолтом Диснеем и Абом Айверксом.

Топонимы 
 Пит — река на северо-востоке штата Калифорния, США. Крупнейший приток реки Сакраменто.
 Пит-Ретиф — административный центр местного муниципалитета Мкхондо в районе Герт Сибанде провинции Мпумаланга (ЮАР).

См. также 
 Пита (значения)
 Питт
 Пить
 Pit